Stemmen fra 80'erne Vol. 2 er et album baseret på Kim Schumachers radioprogrammer fra perioden fra 1983 – 1988, udgivet i 1997.

Spor CD 1 
 Dead or Alive: Lover come back
 Frankie Goes to Hollywood: Relax
 Kool & the Gang: Fresh
 Yarbrough & Peoples: Don't stop the music
 Cowley, Patrick: Tech-no-logical world
 Divine: Shoot your shot
 Lime: Come and get your love
 Whodini: Haunted house of rock
 Gibson Brothers: Cuba
 Duran Duran: Skintrade
 Heaven 17: Come live with me
 Dean, Hazell: Who's leaving who
 Real Life: Send me an angel

Spor CD 2 
 Erasure: Gimme gimme (a man after midnight)
 Jones, Oran "Juice": The rain
 The Human League: Things that dreams are made of
 Silk, J. M.: I can't turn around
 Evelyn Thomas: High energy
 Hithouse: Jack to the sound of the underground
 Sylvester: Do you wanna funk
 New Order: Blue Monday
 Danseorkestret: Kom tilbage nu
 Run-D.M.C.: Walk this way / Run-D.M.C. med Aerosmith
 Miquel Brown: So many men so little time
 The Communards: Never can say goodbye

Opsamlingsalbum fra 1997
Album fra Danmark